Last Girl on Earth Tour — третий концертный тур барбадосской певицы Рианны в поддержку студийного альбома Rated R, во время тура Рианна посетила страны Европы, Азии, Северной Америки и Австралию. Впервые тур певицы был анонсирован в программе канала «MTV», «MTV News» в декабре 2009 года. Концертный тур «Last Girl on Earth Tour» принёс Рианне более 40 миллионов долларов, при том что только за концерты в Австралии, Рианна получила 10 миллионов долларов. На разогреве у Рианны выступили такие звёзды, как Pixie Lott, Tinchy Stryder and Tinie Tempah — открывали её европейские концерты, а Кеша and Travie McCoy выступали на разогреве в Северной Америке.

Открытие 

 DJ Daddy K (Антверпен)
 Vitaa (Франция)
 Пикси Лотт (Великобритания) (некоторые концерты)
 Тинчи Страйдер (Лондон)
 Тайни Темпа (Великобритания) (некоторые концерты)
 Houston Project (Израиль)
 Vegas (Greece)
 Кеша (Северная Америка)
 Трэвис Маккой (Северная Америка) (некоторые концерты)
 DJ Ross Rosco (Сиракьюс)
 J Brazil (Сиракьюс)
 Кельвин Харрис (Австралия)
 Far East Movement (Австралия)
 Алексис Джордан (Австралия) (некоторые концерты)

Сет-лист 

Примечания
 На концертах в Антверпене и Арнеме Рианна исполняла песню «Photographs»
 На концертах в Израиле, Греции, Турции и Испании Рианна не исполняла песню «Russian Roulette»
 На концерте в Тусоне песни «Russian Roulette», «Fire Bomb», «Rockstar 101» и «Wonderwall» не исполнялись
 На концерте в Ларедо Рианна не исполняла песню «Wonderwall», а 31 июля она была удалена из сет-листа
 На концерте в Анкасвилле Рианна не исполняла песню «Rehab»

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры Рианны
Концертные туры 2010 года
Концертные туры 2011 года